Santa Rita este un nume toponimic foarte răspândit, care se poate referi la

Sfântă 

 Rita de Cascia, o sfântă catolică

Locuri

Brazilia 

 Santa Rita, Macapá, district din orașul Macapá din statul Amapá
 Santa Rita, Maranhão, localitate din statul Maranhão, 
 Santa Rita, Paraíba, localitate din statul Paraíba, 
 Santa Rita de Cássia, localitate din statul Bahia
 Cássia dos Coqueiros, , localitate din statul São Paulo, a cărei denumire completă este Santa Rita de Cássia dos Coqueiros
 Santa Rita do Araguaia, Goiás
 Santa Rita do Novo Destino, Goiás
 Santa Rita do Trivelato, Mato Grosso
 Santa Rita do Pardo, Mato Grosso do Sul
 Santa Rita de Caldas, Minas Gerais
 Santa Rita de Ibitipoca, Minas Gerais
 Santa Rita de Jacutinga, Minas Gerais
 Santa Rita de Minas, Minas Gerais
 Santa Rita do Itueto, Minas Gerais
 Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais
 Santa Rita d'Oeste, São Paulo
 Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
 Santa Rita do Tocantins, Tocantins

Columbia 

 Santa Rita, Vichada, oraș și municipalitate din Departamentul Vichada

Republica Dominicană 

 Santa Rita Parochial School, școală particulară în orașul San Cristóbal

El Salvador 

 Santa Rita, Chalatenango

Filipine 

 Santa Rita, Pampanga
 Santa Rita, Samar

Insula Guam 

 Santa Rita, Guam

Honduras 

 Santa Rita, Copán

Mexic 

 Santa Rita, Nuevo León
 Santa Rita, Sonora
 Santa Rita, Zacatecas
 Santa Rita Tlahuapan, Puebla

Paraguay 

 Santa Rita District

Peru 

 Santa Rita de Siguas District, Arequipa

Statele Unite ale Americii 

 Santa Rita (California), dezambiguizarea a localități multiple din statul 
 Santa Rita, statul , o localitate abandonată (un "ghost town")
 Santa Rita Jail, localitatea Dublin, comitatul Alameda, staul 
 Santa Rita Mountains, statul 
 Station Rita Hills AVA, zonă viticolă din apropierea orașului Santa Barbara, California

Venezuela 

 Santa Rita, Aragua
 Santa Rita, Zulia

Note 

Nume proprii